A eleição presidencial brasileira de 1998 foi a vigésima sexta eleição presidencial e a décima oitava direta. No Rio Grande do Norte, Fernando Henrique Cardoso foi o mais votado no estado, porém, com uma menor diferença de seus adversários quando comparada à eleição anterior.

Resultado para presidente 
Conforme o TSE,foram computados 1.399.620 votos, sendo 205.976 votos em branco e 156.863 votos em nulo, sendo este o resultado no estado:

Eleição presidencial no Brasil em 1998